Anything Goes puede referirse:

a Anything Goes, un musical de Cole Porter;
a «Anything Goes», una canción de ese musical;
a Anything Goes, una adaptación cinematográfica de Lewis Milestone;
a Anything Goes, una adaptación cinematográfica de Robert Lewis;
a Indiana Jones y el Templo Maldito, una adaptación cinematográfica en versión mandarín en el prólogo del film, cantado por la protagonista Willie Scott (Kate Capshaw);
a «Anything Goes», una canción de AC/DC;
a «Anything Goes», una canción de Guns N' Roses;
a «Anything Goes», una canción de Tony Bennett con Lady Gaga.
a Anything Goes, una novela pulp lésbica de Marion Zimmer Bradley.